Bürklin ist der Familienname folgender Personen:

 Thorsten Bürklin (* 1964), deutscher Architekt 
 Wilhelm Bürklin (* 1949), deutscher Wirtschafts- und Sozialwissenschaftler und Hochschullehrer 

Bürklin  bezeichnet:
 Bürklin (Unternehmen), 1954 gegründeter Elektronikhändler

Siehe auch:
 Bürklin’sches Mausoleum, Grabstätte auf dem Hauptfriedhof Karlsruhe
 Bürklein